Icefall Nunatak (englisch für Eisfallnunatak) ist der Name folgender Nunatakker im Viktorialand, Antarktika:

 Icefall Nunatak (Norden)
 Icefall Nunatak (Süden)